Munttoren (Amsterdam), een toren in Amsterdam
Munttoren (Deventer), een toren in Deventer
Munttoren (Middelburg), een toren in Middelburg